Le mot latin Situla, qui signifie « seau », peut s'appliquer à :
 un type de récipient, appelé aussi situle en français, généralement muni d'une anse, souvent en bronze, qu'on trouve notamment en Europe, de l'âge du fer au Moyen Âge. Ce récipient a donné son nom à un style de décor figuré, l'art des situles, représenté dans les Alpes orientales (Italie du Nord, Autriche, Slovénie) entre le VIe et le IVe siècles av. J.-C.
 une étoile, Kappa Aquarii, dans la constellation du Verseau (Situla est son nom traditionnel).
 la couleuvre léopard, Zamenis situla.